Drones () — седьмой студийный альбом британской рок-группы Muse, выпущенный 5 июня 2015 года в Европе (8 июня в Великобритании). Первый сингл с альбома, «Dead Inside», был выпущен 23 марта 2015 года.

От критиков альбом получил смешанный приём: они расхваливали музыкальную составляющую, но критиковали тему альбома и тексты. Однако это не помешало альбому выиграть премию Грэмми за Лучший рок-альбом

Предыстория и запись альбома 
Muse начинают задумываться о записи альбома ещё в июле 2013. Мэттью Беллами заявил, что « этот альбом будет действительно отличаться от того, что мы делали на двух предыдущих пластинках. Приятно вернуться к корням нашего творчества и напомнить себе, кем мы являемся».

В октябре 2014 группа принимается за запись альбома в одной из студий Ванкувера. После альбомов The 2nd Law (2012) и The Resistance (2009), которые были самоспродюсированными, Muse решают пригласить Роберта Джона «Матта» Ланга в качестве продюсера пластинки. В начале 2015 года на официальном аккаунте группы в Instagram было объявлено название альбома — Drones.

1 апреля барабанщик Доминик Ховард и звукорежиссёр Рич Кости объявили о завершении работы над альбомом.

Основные темы альбома 
Отвечая на вопросы фанатов в октябре 2014 года, вокалист группы заявил,  что "основными темами альбома станут глубинная экология, эмоциональный разрыв и Третья Мировая Война". В марте 2015 года Мэттью Беллами поделился в интервью, что :"Для меня дроны – это современная метафора на то, как можно быть человеком, который  способен убивать безо всякого проявления чувств. Многие этого не знают, но ведь нас в некотором роде постепенно превращают в людей, способных принимать решения об убийстве.  Современные технологии дают нам возможность быть менее чуткими к тому, что происходит вокруг нас. Мы становимся ближе ко всему миру, но при этом отдаляемся от него. Так что альбом начался с идеи дронов как метафоры и для современных технологий, и для того, как мы становимся  более безразличными  к окружающему миру."

Релиз и синглы 
12 марта 2015 года группа показала видео к промосинглу альбома, который получил название «Psycho». До конца месяца Muse отыграли небольшой тур в шести городах Великобритании, где также исполнили несколько песен с грядущего альбома. 23 марта был выпущен первый сингл «Dead Inside», а 17 мая второй — «Mercy». За ними последовали видео на песни «Reapers» (29 мая), «The Handler» (2 июня) и «[JFK]» + «Defector» (3 июня).

Список композиций

Участники записи альбома 
Muse
 Мэттью Беллами — вокал, гитара, продюсирование
 Крис Уолстенхолм — бас-гитара, бэк-вокал, продюсирование
 Доминик Ховард — ударные, продюсирование

Дополнительно
 Роберт Джон «Матт» Ланг — продюсирование
 Мэтт Махурин — обложка альбома

Примечания 

Альбомы Muse
Альбомы 2015 года
Концептуальные альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart